Museum für Gegenwartskunst steht für

 Museum für Gegenwartskunst, Basel, siehe Museum für Gegenwartskunst (Basel)
 MAK – Österreichisches Museum für Angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien, siehe Museum für angewandte Kunst (Wien)
 Museum für Gegenwartskunst, Siegen, siehe Museum für Gegenwartskunst (Siegen)
 migrosmuseum für gegenwartskunst, Zürich, siehe Migros Museum für Gegenwartskunst
 Museum für Gegenwart – Berlin, siehe Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart
 Museum für Gegenwartskunst – Montsoreau, siehe Schloss Montsoreau – Museum für Gegenwartskunst Kunst

Siehe auch: Liste der Sammlungen moderner oder zeitgenössischer Kunst, ein Überblick